Mužská čtyřhra Rakuten Japan Open Tennis Championships 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ben McLachlan a Jasutaka Učijama, jehož členové nestartovali společně. McLachlan nastoupil se Struffem. Spoluhráčem Učijamy se stal Brit Joe Salisbury, s nímž skončil v semifinále na raketách Klaasena a Venuse.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený japonsko-německý pár Ben McLachlan a Jan-Lennard Struff, který ve finále zdolal jihoafricko-novozélandské turnajové trojky Ravena Klaasena a Michaela Venuse po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. McLachlan trofej obhájil a vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Struffa to bylo první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (finále)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2018
ATP World Tour 2018